Остаде () — фамилия нидерландских живописцев:
 Адриан ван Остаде (1610—1685)
 Исаак ван Остаде (1621—1649)

Остаде